Mack – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Allison Mack (1982) – attrice statunitense
 Burton Mack (1931-2022) – biblista e storico delle religioni statunitense
 Connie Mack, propr. Cornelius Alexander McGillicuddy (1862-1956) – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense 
 Connie Mack IV (1967) – politico statunitense
 Craig Mack (1971-2018) – rapper statunitense
 Christopher Lee "Chris" Mack (1969) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Darian Mack (1996) – pallavolista statunitense
 David Mack (1972) – fumettista e illustratore statunitense
 Daylon Mack (1997) – giocatore di football americano statunitense
 Denis Mack Smith (1920-2017) – storico e biografo britannico
 Hayward Mack, nato Hayward Seaton Mack (1882-1921) – attore di vaudeville, cinema e teatro statunitense
 James Charles Mack (1988) – calciatore americo-verginiano con cittadinanza statunitense
 Karl Mack von Leiberich (1752-1828) – feldmaresciallo austriaco
 Kyle Mack (1997) – snowboarder statunitense
 MC Mack, pseudonimo di Donell Barton Jr. (1975) – rapper, compositore e imprenditore statunitense
 Reinhold Mack – produttore discografico e ingegnere del suono tedesco
 Sam Mack (1970) – giocatore di basket statunitense
 Timothy Mack (1972) – saltatore con l'asta statunitense
 Willard Mack, nato Charles Willard McLaughlin (1873-1934) – sceneggiatore, attore, commediografo e regista canadese naturalizzato statunitense

Altro 
Mack – census-designated place dell'Ohio, Stati Uniti d'America
 MACK – acronimo di Museo di arte contemporanea Krotone
 Mack the Knife – titolo in lingua inglese della Ballata di Mackie Messer di Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht
Mack Trucks – azienda statunitense produttrice di autocarri

Pagine correlate 
 Ted Mack